Никола́й Шестако́в:
 Шестаков, Николай Порфирьевич (1954 — около 1977) — советский преступник.
 Шестаков, Николай Яковлевич (1894—1974) — советский писатель и драматург.